Алгонкинский парк ():

 Парки в США
  — парк в Луисвилл, округ Джефферсон, штат Кентукки.
  — парк в пригороде Чикаго-Хайтс города Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс.

См. также 
 Алгонкинский провинциальный парк — особо охраняемая природная территория в провинции Онтарио, Канада.